André de Laval – militare francese
 Anne de Laval – nobildonna francese
 Antoine-François de Laval – cartografo e astronomo francese
 Charlotte de Laval – nobildonna francese
 Erik de Laval – pentatleta svedese
 François de Laval – vescovo cattolico francese
 Georg de Laval – pentatleta e tiratore a segno svedese
 Guy XIV de Laval – militare e nobile francese
 Gustaf de Laval – ingegnere, inventore e imprenditore svedese
 Jeanne de Laval – seconda moglie e Regina consorte di Renato d'Angiò